Riesenberg steht für:
 deutscher Name von Hrad Osek, Ortsteil von Osek in Tschechien
 deutscher Name von Riisipere, Dorf in Estland
 Hünengrab Riesenberg bei Nobbin
 deutscher Name der Burg Rýzmberk in Westböhmen
 Riesenberg (Adelsgeschlecht), westböhmisches Adelsgeschlecht (z Rýzmberka)

Berge:
 Riesenberg (Chiemgauer Alpen), Bergrücken östlich des Hochriesgipfels in den Chiemgauer Alpen
 Riesenberg (Erzgebirge), 923 m, Berg im Erzgebirge in Sachsen
 Riesenberg (Rothaargebirge). 724,8 m, Berg in der Rüsper Rothaar, Rothaargebirge, NRW
 Riesenberg (Pfalz), 514 m, Berg im Pfälzerwald in Rheinland-Pfalz
 Riesenberg (Teutoburger Wald), 286 m, Berg im Teutoburger Wald bei Stapelage im Kreis Lippe
 Riesenberg (Weserbergland), Berg im Süntel im Weserbergland, Landkreis Hameln-Pyrmont

Siehe auch: 
 Riesenburg
 Rieseberg
 Großer Riesenberg